Семинский

Топография 
 Семинский перевал — горный перевал в северо-западной части Алтайских гор.
 Семинский хребет — горный хребет в северо-западной части Алтайских гор.

Фамилия 
 Семинский, Виталий Куприанович (1906—1987) — новатор производства в машиностроении, лауреат Государственной премии СССР (1950).
 Семинский, Олег Валерьевич (род. 1973) — украинский предприниматель и политик.